Miejscowości w USA:
 Westchester – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Westchester – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Westchester – dzielnica Los Angeles
Gminy w USA:
 Westchester (ang. Westchester Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Westchester (ang. Westchester County) – w stanie Nowy Jork